Сафонов () — російське прізвище. Жіноча форма — Сафонова.

Відомі носії 

Сафонов
 Сафонов Борис Феоктистович (1915—1942) — Двічі Герой Радянського Союзу (1941, 1942), підполковник авіації (1942).
 Сафонов Вадим Андрійович (1904—2000) — російський радянський письменник, педагог. Лауреат Сталінської премії.
 Сафонов Василь Ілліч (1856—1918) — російський диригент, піаніст, педагог, директор Московської консерваторії в 1889—1905.
 Сафонов Всеволод Дмитрович (1926—1992) — радянський актор театру та кіно. Народний артист РРФСР (1974).
 Сафонов Володимир Олександрович (1950—1992) — радянський футболіст, нападник та півзахисник. Майстер спорту СРСР.
 Сафонов Геннадій Васильович (1938—2005) — російський дипломат. Генеральний консул Російської Федерації в Харкові (1999—2001).
 Сафонов Ігор Геннадійович (1975) — російський хокеїст.
 Сафонов Данило Артемович (* 2002) — український футболіст, центральний захисник «Краматорська».
 Сафонов Григорій Миколайович (1904—1972) — Генеральний прокурор СРСР (1948—1953).
 Сафонов Едуард (* 1978) — український стрибун у воду.
 Сафонов Євген Миколайович (1988—2020) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сафонов Кирило Леонович (* 1973) — російський і ізраїльський актор театру, кіно і дубляжу.
 Сафонов Матвій Євгенович (* 1999) — російський футболіст, воротар клубу «Краснодар» і основної збірної Росії.
 Сафонов Микола Антонович (1894 — ?) — український радянський діяч, слюсар. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Сафонов Микола Костянтинович — доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.
 Сафонов Олександр Олександрович (*1991) — український футболіст.
 Сафонов Олександр Сергійович (1943) — старший диктор Українського телебачення Державної телерадіомовної компанії України, народний артист України.
 Сафонов Сергій Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сафонов Тимофій Олексійович (1873—1930) — український художник.
 Сафонов Яків Васильович (1877—1918) — генерал-майор.

Сафонова
 Сафонова Вікторія Миколаївна (1988) — українська тенісистка, майстер спорту України міжнародного класу. Бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор 2012 року.
 Сафонова Олена Всеволодівна (1956) — російська і французька актриса. Заслужена артистка Росії (2011).

Примітки 

Російські прізвища